The Game (Desperate Housewives)
The Game (filme) - de 1997
The Game (série)
Triple H - wrestler profissional apelidado "The Game"
 The Game, um livro escrito por Neil Strauss.
 O Jogo, um jogo corrente, cujo objetivo é evitar pensar acerca do próprio "Jogo"

Música
The Game (álbum de Crispy)
The Game (rapper)
The Game (álbum de Queen)

Desambiguação